Niemcy:
 Aplerbeck – okręg administracyjny Dortmundu
 Aplerbeck – dzielnica Dortmundu